Chengjiao bezeichnet:

 Chengjiao (Linxia) (城郊镇), Großgemeinde der Stadt Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Chengjiao (Mang) (城郊镇), Großgemeinde der Stadt Mang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Chengjiao (Mizhi) (城郊镇), Großgemeinde im Kreis Mizhi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Chengjiao (Shaowu) (城郊镇), Großgemeinde der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian

 Chengjiao (Bei’an) (城郊乡), Gemeinde der Stadt Bei’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chengjiao (Chenxi) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Chenxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Dancheng) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Dancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Fucheng) (城郊乡), Gemeinde im Stadtbezirk Fucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengjiao (Fugou) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Fugou in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Guiyang) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Gushi) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Gushi in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Linzhou) (城郊乡), Gemeinde der Stadt Linzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Luoning) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Luoning in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Miluo) (城郊乡), Gemeinde der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Nanzhao) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Nanzhao in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Ninghua) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Ninghua in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengjiao (Ningling) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Ningling in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Qi) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Qi in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Rucheng) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Rucheng in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Sheqi) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Sheqi in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Sui) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Suizhong) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengjiao (Taikang) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Taikang in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Tanghe) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Tanghe in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Tongbai) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Tongbai in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Weihui) (城郊乡), Gemeinde der Stadt Weihui in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Wudu) (城郊乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Chengjiao (Xi) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Xinye) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Xinye in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Yongding) (城郊乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yongding in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengjiao (Yongxing) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Yongxing in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Yucheng) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Yucheng in der chinesischen Provinz Henan
 Chengjiao (Zherong) (城郊乡), Gemeinde im Kreis Zherong in der chinesischen Provinz Fujian

 Chengjiao (Conghua) (城郊街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Conghua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengjiao (Guangshui) (城郊街道), Straßenviertel der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei
 Chengjiao (Liaozhong) (城郊街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liaozhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengjiao (Ningxiang) (城郊街道), Straßenviertel der Stadt Ningxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengjiao (Ulanhot) (城郊街道), Straßenviertel der Stadt Ulanhot in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Chengjiao (Yushu) (城郊街道), Straßenviertel der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin